

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Posadowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia 
 Posadowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek

Zobacz też 
 Posada, Posadówka, Posadów